O Forte de St. Catherine foi construído por Henrique VI de Inglaterra para repelir as forças de Joana d'Arc enquanto ela avançava pelo rio Loire. Localizava-se e ficava próximo ao Castelo das Torretas. Ambos caíram pelas forças de Joana e seus generais, Jean de Metz, La Hire e o Duque de Alençon.

Fortifications de Rouen

Guerra dos Cem Anos
St Catherine